Métrodore ou Métrodoros (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Métrodore de Lampsaque (l'Ancien) (), philosophe disciple d'Anaxagore ;
 Métrodore de Cos (), auteur pythagoricien ;
 Métrodore de Chio (), philosophe disciple de Démocrite ;
 Métrodore de Lampsaque (le Jeune) (331–277 av. J.-C.), philosophe épicurien ;
 Métrodore d'Athènes (milieu ), philosophe et peintre ;
 Métrodore de Stratonice (fin ), philosophe néo-académicien, disciple de Carnéade ;
 Métrodore de Scepsis (), orateur ;
 Métrodore, philosophe qui séjourna en Inde au début du  ;
 Métrodore (début du ), grammairien et mathématicien.